Daniel Hiester ist der Name folgender Personen:

* Daniel Hiester (Politiker, 1747) (1747–1804), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania, Maryland)
 Daniel Hiester (Politiker, 1774) (1774–1834), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)